Heimatort bezeichnet:

 Gemeinde in der Schweiz, in der ein Bürger der Schweiz sein Heimatrecht hat, siehe Bürgerort
 Ort in Deutschland, in der ein Binnenschiff registriert ist, siehe Heimathafen